Henry Bruce peut faire référence à :

Henry William Bruce (1792 - 1863), Amiral Britannique
Henry Bruce (1815–1895),  baron Aberdare), homme d'État britannique
Henry Bruce (1851–1914),  Aberdare, son fils
Sir Henry Bruce (Royal Navy officer) (1862–1948), Amiral britannique
Henry Bruce (homme politique australien) (1884–1958), homme politique fédéral australien
Henry Brudenell-Bruce (5e marquis d'Ailesbury) (1842–1911), Soldat britannique et hommepolitique
Sir Henry Bruce (3e baronnet), député pour Coleraine 1862–1874 et 1880–1885

Voir aussi
Harry Bruce